Сан Себастијан Теитипак има више значења:

 Општина Сан Себастијан Теитипак (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Себастијан Теитипак (Сан Себастијан Теитипак, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику